Дерини:

 Дерини — вымышленная раса людей, герои серии романов в жанре исторического фэнтези американской писательницы Кэтрин Куртц.
 Дерини — серия произведений в жанре исторического фэнтези, написанные американской писательницей Кэтрин Куртц.